OWSLA — музыкальный коммерческий лейбл, принадлежащий Сонни Муру, Блейзу Джэймсу и Клейтону Бла. Сонни Мур анонсировал лейбл 17 августа 2011 года. Первым релизом, выпущенным на лейбле, был альбом Портера Робинсона Spitfire.

Во время своего радиоподкаста Mothership 3 radio show, Сонни Мур рассказал, что название лейбла он взял из книги Ричарда Адамса «Обитатели Холмов» в которой «элита кроличьей армии» называлась OWSLA. В 2017 году был признан лучшим музыкальным лейблом США.

OWSLA IV 
12 декабря 2012 года, лейбл OWSLA запустил программу подписки OWSLA IV с помощью сервиса drip.fm (ранее известную, как The Nest и Nest IV). Подписка позволяет получать доступ к не вышедшим, эксклюзивным ремиксам и трекам, диджей-сетам, скидкам и приглашениям на концерты и многому другому (например: эксклюзивная прямая трансляция). Этот сервис стоит 12$ в месяц, и все члены при регистрации получают на выбор любые три вышедших релиза.

Исполнители 

 AC SLATER
 Alex Metric
 Aryay
 Barely Alive
 Basecamp
 Carmada 
 Slushii
 DJ Slink

 Getter
Ghastly

 Hundred Waters

 josh pan
 Jack Ü
 Kill the Noise

 Mark Johns
 Marshmello
 Mija
 Milo & Otis
 MUST DIE!
 Phuture Doom
 Seven Lions
 Skrillex

 Snails
 Star Slinger

 Valentino Khan
 Vindata
 What So Not
 Wiwek
 YOGI

Выпускники лейбла:

 Alesia
 Alvin Risk
 Bart B More
 Birdy Nam Nam
 Blood Diamonds
 Croockers
 Destructo
 Dillon Francis
 Dream
 David Heartbreak
 Etnik
 Figure
 HeartsRevolution
 The Juggernaut
 Jack Beats
 I Am Legion
 The M Machine
 MONSTA
 MUST DIE!
 Nick Thayer
 pennybirdrabbit
 Porter Robinson
 Phuture Doom
 Rusko
 Seven Lions
 Showtek & Noisecontrollers
 Skream
 Sub Focus
 TC
 Teddy Killerz
 Zedd

Примечательные исполнители сублейбла

 Child In Disguise
 Durante
 Rags
 NAPT
 Stay Positive
 Worthy
 Wuki
 Zomboy
 Rick Wagner Music

Примечания 

 A  Отмечены релизы с бонус-треками, доступными эксклюзивно на «Nest IV».

Ссылки 
 
 The Nest (at drip.fm)
 
 OWSLA Soundcloud
 OWSLA Beatport

Лейблы звукозаписи США
Лейблы звукозаписи, основанные в 2011 году
Скриллекс